Бредун — прізвище.

Відомі носії:
 Бредун Едуард Олександрович (1934–1984) — радянський кіноактор.
 Бредун Євген Дмитрович (* 1982) — український футболіст, півзахисник «Геліоса».
Прізвища